Dichtefunktionaltheorie steht für

* Dichtefunktionaltheorie (Quantenphysik), eine Methode zur Berechnung der Eigenschaften von Vielelektronensystemen, vor allem Molekülen und Festkörpern
 Dichtefunktionaltheorie (statistische Physik), eine Methode zur Behandlung von Vielteilchensystemen wie z. B. Flüssigkeiten und Gase in der statistischen Physik (klassische Dichtefunktionaltheorie)